Al-Mustakfi ist der Name von

 al-Mustakfī bi-'llāh, Kalif der Abbasiden in Bagdad im 10. Jahrhundert
 al-Mustakfi I., Kalif der Abbasiden in Kairo im 14. Jahrhundert